Plusieurs villes ou communes, en Ukraine et en Russie, possèdent une rue Artiom (ukrainien: Вулиця Артема, le a  final étant la marque du génitif). Elles sont baptisées en honneur de Fiodor Sergueïev (1891-1938), connu sous le nom de « camarade Artiom », révolutionnaire bolchevik, homme politique et journaliste russe :

Ukraine 
 Rue Artiom, à Bakhmout
 Rue Artiom, à Boryspil
 Rue Artiom, à Boutcha
 Rue Artiom, à Dnipropetrovsk
 Rue Artiom, à Donetsk
 Rue Artiom, à Irpine
 Rue Artiom, à Kharkiv
 Rue Artiom, à Kherson
 Rue Artiom, à Kiev
 Rue Artiom, à Kirovsk
 Rue Artiom, à Krementchouk
 Rue Artiom, à Marioupol
 Rue Artiom, à Mykolaïv
 Rue Artiom, à Vinnytsia
 Rue Artiom, à Zaporijia

Sources 
 

Artema Rue